Alpena kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Alpena (Arkansas)
Alpena (Michigan)
Alpena (South Dakota)